Somewhere in Time, «en algún lugar del tiempo» en idioma inglés, puede referirse a:

 Somewhere in Time, una película del año 1980 protagonizada por Christopher Reeve y Jane Seymour.
 Somewhere in Time, un álbum del año 1986 del grupo Iron Maiden.
 Somewhere in Time, un álbum del año 2010 del grupo Reckless Kelly.